Die Lao Premier League 2021 war die 32. Spielzeit der höchsten laotischen Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 1990. Titelverteidiger war der FC Chanthabouly.

Am 13. August 2021 gab der laotische Fußballverband offiziell bekannt, dass die Saison 2021 abgebrochen wird. Der Grund war die anhaltende COVID-19-Pandemie im Land.

Teilnehmer

Ausländische Spieler 
Stand: 9. März 2021

Tabelle 
Stande: 10. April 2021

Spieltage 
Stande: 10. April 2021

|-
! colspan="4" | Spieltag 1

|-
! colspan="4" |Spieltag 2

|-
! colspan="4" |Spieltag 3

|-
|}

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Lao Premier League 2021 bei transfermarkt.de
 Lao Premier League 2021 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021